Medicina háptica é uma forma de medicina alternativa, que envolve o estudo e a aplicação do toque materno, para apoiar a saúde humana. 
 

Medicina alternativa